Стакан:
 Стакан — стеклянный сосуд без ручки, близкий по форме к цилиндру или усечённому конусу.
 Стакан (единица объёма)
 Стакан (в технике) — полая деталь (изделие) цилиндрической формы.
 Биржевой стакан — таблица лимитных заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке.
 Лабораторный стакан — вид лабораторной посуды, тонкостенная цилиндрическая ёмкость с плоским дном.
 Мерный стакан (мензурка) — стеклянный конический или цилиндрический лабораторный стакан с делениями (шкалой) и носиком.
 Стакан Холста — одна из первых схем электронно-оптических преобразователей.

См. также 
 Стакан воды